15-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 19 апреля по 13 сентября 1953 года. Победителем турнира стал московский «Спартак» (пятый чемпионский титул).

 Куйбышевская команда «Крылья Советов» переименована в «Зенит» после первого круга.
 Команда города Калинина переехала в Москву и выступала под флагом МВО. Проведя 6 матчей, команда была снята с турнира. Все её результаты были аннулированы.

Итоговая таблица 

Опротестован и переигран матч, 04.09.1953, «Торпедо» (Москва) — «Динамо» (Тбилиси) 1:2 (В. Иванов — Ю. Вардимиади, Г. Антадзе). Команда «Торпедо» подала протест в связи с судейскими ошибками, протест был удовлетворён, переигровка состоялась 7 сентября.

Лучший бомбардир — Никита Симонян («Спартак» (М)) — 14 голов в 17 матчах, Автандил Гогоберидзе («Динамо» (Тб)) — 14 голов в 20 матчах.

Аннулированные матчи 
Аннулированные матчи МВО:
 19 апреля «Крылья Советов» (Куйбышев) — МВО (Москва) 1:1 (В. Ворошилов — А. А. Ильин)
 25 апреля МВО (Москва) — «Торпедо» (Москва) 1:0 (В. Фомин)
 3 мая МВО (Москва) — «Динамо» (Киев) 0:1 (Журавлёв)
 9 мая «Спартак» (Москва) — МВО (Москва) 1:0 (Н. Симонян)
 18 мая МВО (Москва) — «Динамо» (Тбилиси) 4:3 (В. Дёмин, Коршунов — 2, В. Николаев — А. Гогоберидзе, З. Калоев, В. Элошвили)
 21 мая МВО (Москва) — «Локомотив» (Харьков) 0:0

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1953
1953